Smilovice est un toponyme qui peut désigner, en

Smilovice, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Smilovice, une commune du district de Frýdek-Místek, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Smilovice, une commune du district de Rakovník, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie